Баница може значити:

Основно значење:
 Баница (јело), назив за пециво са сиром од кора или киселог теста у јужним и југоисточним деловима Србије, као и у Македонији и Бугарској

Топоними:
 Баница (Струмица), село у општини Струмица, Северна Македонија
 , село у општини Враца, Бугарска
 Општина Баница (Хунедоара), општина у округу Хунедоара, Румунија
 Баница (Хунедоара), насеље и седиште истоимене општине у округу Хунедоара, Румунија
 Баница (Бузау), насеље у општини Сађата у округу Бузау, Румунија
 Баница (Лерин), насеље у општини Лерин, Грчка

Види још
 Бањица (вишезначна одредница)